Il singolare del torneo di tennis Annenheim Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Henrik Holm che ha battuto in finale Martin Damm 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Martin Damm (finale)
 Jeff Tarango (secondo turno)
 Marc-Kevin Goellner (semifinali)
 Sjeng Schalken (primo turno)

 Bryan Shelton (secondo turno)
 Karsten Braasch (primo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Michael Tebbutt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Annenheim Challenger 1995